Machir steht für:

 Machir (Stamm), im Ostjordanland siedelnder Volksstamm Israels in biblischer Zeit
 Machir (Person), Person zur Zeit König Davids
 James Machir († 1827), US-amerikanischer Politiker